Replik betyder flere ting:

 Svar, gensvar.
 Skuespillerytring i et teaterstykke eller en film. Samlet antal replikker kaldes dialog
 Sagsøgerens svar på sagsøgtes forsvar.
 Replika benævnes også sommetider som replik.